Van (Texas) — cidade do estado do Texas, Estados Unidos
Van (Turquia) — cidade e distrito da Turquia
Van (província) — província da Turquia
Lago de Van — lago na Turquia

Outros
Van — veículo

Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos